Jung (Jungová) může být:
 Carl Gustav Jung (1875–1961) – švýcarský psycholog a psychoterapeut
 Edgar Julius Jung (1894–1934) – německý právník a politik
 George Jung (1942–2021) – americký drogový dealer, přezdívaný „Boston George“
 Josef Jung (1924–2007) – český a čs. politik KSČ, za normalizace český ministr vnitra
 Michael Jung (* 1982) – německý jezdec
 Rudolf Jung (1882–1945) – nacistický politik
 Theodor Karl August Heinrich Jung (1892–1986) – německý a holandský novinář, redaktor a esperantista
 Václav Alois Jung (1858–1927) – univerzitní profesor, překladatel, novinář
 Yvona Jungová (* 1956) – česká politička ČSSD, poslankyně PSP

jiný význam
 Jung-ting-che – čínská řeka

Související články 
 Jungmann, Jungman
 Junge
 Junger
 Junker

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Česká příjmení
Polská příjmení